Austria:
 Hohenems – miasto w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Dornbirn

Inne:
 Hohenems – pałac